Сен-Бріє́-дез-Іфф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на захід від Парижа, 24 км на північний захід від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 121 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 360,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки

Посилання 

 Сен-Бріє-дез-Іфф на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Бріє-дез-Іфф на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен